Die Turnerstraße gibt es in:

 Turnerstraße (Basel)
 Turnerstraße (Bielefeld)
 Turnerstraße (Bremen)
 Turnerstraße (Freiberg)
 Turnerstraße (Gersdorf)
 Turnerstraße (Kaiserslautern)
 Turnerstraße (Leipzig)
 Turnerstraße (Langenfeld (Rheinland))
 Turnüerstraße (Neusalza-Spremberg)
 Turnerstraße (Osnabrück)
 Turnerstraße (Plauen)
 Turnerstraße (Zürich)